South Pasadena kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Pasadena (Californië)
South Pasadena (Florida)